Lusignan Margit (1244 körül–1308), Antiochia címzetes uralkodó hercegnője, III. (Poitiers) Hugó ciprusi király húga, bátyja a ciprusi trónra lépte (1267) után felvette a Lusignan családnevet, Lusignan Izabella jeruzsálemi régensnő és Poitiers-i Henrik antiochiai herceg lánya, Montfort-i János türoszi és toroni úr felesége 
Lusignan Margit (1276 körül–1296) örmény királyné, III. Hugó ciprusi király lánya és I. Torosz örmény király első felesége, valamint III. Leó örmény király anyja
Lusignan Margit (1360 körül–1397 után) ciprusi királyi hercegnő, Tripoli címzetes grófnéja, I. Péter ciprusi király és Aragóniai Eleonóra lánya